Setge de Malta (1565), que forma part de les Guerres otomanes a Europa
 Setge de Malta (1798–1800) durant les Guerres de la Revolució Francesa
 Setge de Malta (1940), durant la Segona Guerra Mundial